Zemarco (primicério)‎ — oficial bizantino do 
 Zemarco (conde do Oriente) — oficial bizantino do 
 Zemarco (prefeito urbano) — oficial bizantino do 
 Zemarco (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Zemarco (tribuno) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história